«Лючи́я ди Ламмерму́р» () — трагическая опера Гаэтано Доницетти на либретто Сальваторе Каммарано по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» (театр Сан-Карло, Неаполь, 1835). Её экранизации:
 «» — фильм-опера Пьеро Баллерини с Нелли Корради в главной роли (Италия, 1946).
 «Лючия ди Ламмермур» — фильм-опера Марио Ланфранки и Сандро Больчи с Анной Моффо в главной роли (Италия, 1971).
 «Лючия ди Ламмермур» — фильм-опера Олега Биймы с Евгенией Мирошниченко в главной роли (СССР, 1980).